Stefan Kubiak właściwie Stéphane Kubiak (1929–2007) – francuski piosenkarz, muzyk i kompozytor pochodzenia polskiego
 Stefan Kubiak znany również jako Ho Chi Toan (1923–1963) – polski i wietnamski żołnierz, uczestnik I wojny indochińskiej